Thai è un blocco Unicode. È costituito da 87 caratteri compresi nell'intervallo U+0E00-U+0E7F.

Comprende i simboli dell'alfabeto thai per il tailandese e altre lingue minoritarie dell'Asia meridionale tra cui la lingua pali. È basato sullo standard TIS 620.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto thai

Unicode